Andronikos III Megas Komnenos eller Andronikos III av Trabzon (), död 8 januari 1332, var kejsardömet Trabzons regerande kejsare från 1330 till 1332. 

Trabzons regenter
Avlidna 1332
Män
Födda okänt år